Die Saison 2009/10 der italienischen Eishockeymeisterschaft der Serie A1 war die 76. reguläre Austragung der italienischen Staatsmeisterschaft und wurde mit insgesamt neun Mannschaften ausgespielt. Titelverteidiger war der HC Bozen, Asiago Hockey gewann zum zweiten Mal nach 2001 die Meisterschaft.

Teilnehmende Mannschaften 

Nachdem in der vorangegangenen Saison mit dem Ausstieg der HC Milano Vipers nur noch acht Mannschaften übrig geblieben waren, kam mit der Spielzeit 2009/10 wieder ein neunter Verein hinzu. Der HC Valpellice war im Jahr zuvor Vizemeister der Serie A2, Italiens zweithöchster Spielklasse, geworden und stockte nun das Teilnehmerfeld auf, das sich wie folgt gestaltet:

 HC Bozen (Titelverteidiger)
 Ritten Sport
 SG Cortina
 HC Pustertal
 Asiago Hockey
 HC Alleghe
 SHC Fassa
 SG Pontebba
 HC Valpellice

Stadien

Modus 
Die neun Vereine bestreiten zunächst eine doppelte Hin- und Rückrunde, der eine weitere einfache Hinrunde folgt, was insgesamt vierzig Spiele pro Mannschaft ergibt. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, die aus Viertelfinale, Halbfinale und Finale bestehen. Alle Serien werden im Best of Seven-Modus ausgetragen. Der Grunddurchgang endet am 2. März 2010, die Playoffs beginnen am 6. März und dauern bis spätestens 22. April, mindestens jedoch bis zum 15. April.

Erstmals gab es eine Punkteregelung für Transferkartenspieler. Auf dem Spielerbogen durften pro Team acht Punkte für Ausländer und Doppelstaatsbürger vergeben werden. Ein Ausländer (EU oder nicht-EU) wurde mit einem Punkt berechnet, ein Spieler mit einer Doppelstaatsbürgerschaft (Italo) mit einem halben Zähler. Das bedeutete, dass man zum Beispiel acht Ausländer, sieben Ausländer und zwei Italos oder sogar fünf Ausländer und sechs Italos einsetzen konnte. Es durften maximal 11 Transferkartenspieler in einem Spiel zum Einsatz kommen.

Grunddurchgang

Tabelle 

Abkürzungen:  Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen, Tord. = Tordifferenz
Erläuterungen:

Beste Scorer

Beste Torhüter

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Playoff-Statistiken

Kader des italienischen Meisters

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Lega Italiana Hockey Ghiaccio
 Ergebnisse und Statistiken des Grunddurchgangs
 Ergebnisse und Statistiken der Playoffs

Einzelnachweise 

2009
Eishockeysaison 2009/10